— манга, созданная японским геймдизайнером и мангакой под псевдонимом , также известным как «774». Ранняя версия манги была опубликована на сайте Pixiv 16 августа 2011 года. С 1 ноября 2017 года работа стала публиковаться на сайте и в приложении Magazine Pocket издательства Kodansha, выпуск продолжается. Её аниме-адаптация создаётся студией Telecom Animation Film. Премьера первого сезона состоялась 10 апреля 2021 года, а премьера второго сезона состоялась 7 января 2023 года и пока что находится в разработке студией OLM.

Сюжет 
Когда школьник-интроверт Наото внезапно встречает девушку по фамилии Нагаторо, его жизнь переворачивается с ног на голову. Изначально она спокойно наблюдает за его реакцией на словесные подколы со стороны некоторых старшеклассниц, у которых явно нет доброго умысла, затем «присваивает» его себе, то есть с этого момента только она имеет право над ним всячески издеваться, но взамен защищает своего сэмпая от издевательств других. Но вскоре становится понятно, что поддразнивания Нагаторо на самом деле благонамеренные и кокетливые, а со временем и сам Наото это осознаёт.

Персонажи 
  / 
 Сэйю: Дайки Ямасита
 Главный герой манги. Он робкий интроверт, тщательно избегающий социального контакта с другими людьми. После знакомства с Нагаторо и её друзьями он становится более уверенным в себе. Иногда занимается рисованием своей собственной манги. Нагаторо называет его «сэмпаем», хотя в оригинальной веб-манге его звали . Одноклассники называют его Нао-кун ().

 
 Сэйю: Сумирэ Уэсака
 16-летняя девушка, которой нравится постоянно дразнить Наото. Изначально кажется, что она пытается его задеть своими раздражающими приколами, но потом выясняется, что этим она выражает свою возлюбленность к Наото. В ситуациях где кто-то, но не Нагаторо дразнит Наото (больше всего, это делают её друзья), Нагаторо сразу становится очень агрессивной. Её друзья зовут её , и иногда кажется, что они её раздражают.

  / 
 Сэйю: Микако Комацу
 Гамо-тян — член группы друзей Нагаторо. Она самая зрелая среди своих сверстниц и несмотря на внешнюю неотёсанность, относится к Нагаторо и остальным членам группы как «старшая сестра». Похоже, у неё с Нагаторо идёт какое-то дружеское соперничество. Как первый человек, который понимает, что у Нагаторо действительно есть чувства к сэмпаю, любит дразнить их обоих. Она любит называть сэмпая , и хотя вначале она относится к нему критично, вскоре смягчается.

 
 Сэйю: Айна Судзуки
 Ёсси — ещё один член группы друзей Нагаторо. Обычно она везде следует за Гамо-тян и соглашается с любыми её планами. Можно понять, что она не особенно умна, но её энергичность и менталитет последователя ставят её в один ряд с Гамо-тян. Большая часть того, что она говорит — это уже сказанные слова другого человека.

 
 Сэйю: Сиори Идзава
 Сакура — наиболее непримечательный член группы друзей Нагаторо, она появляется в 26 главе просто из ниоткуда. У неё тёмная кожа, как у Нагаторо, а также светлые волосы. Внешне она милая и довольно спокойная, но в глубине души она сеет семена ревности в группах мальчиков, которые соревнуются за её внимание. Она часто говорит о том, что хочет повеселиться с множеством парней.

  / 
 Сэйю: Нана Мидзуки
 У неё длинные волосы и алые глаза. Она всегда суровая и серьёзная, но иногда склонна быть довольно бесстыдной. Имеет довольно зрелую фигуру для девушки её лет. Несмотря на свою жёсткость, она относится к сэмпаю с уважением, в отличие от Нагаторо. Президент имеет некую схожесть с женским персонажем из одной из манг сэмпая. После выпуска из старшей школы поступает в Токийский университет искусств.

  / 
 Старшая сестра Нагаторо, студентка университета, которая очень любит как баловать свою младшую сестру, так и дразнить и смущать её. Она была показана как своего рода модель и доверенное лицо Нагаторо. Впервые появляется в 59 главе манги.

 
 Дзюдоистка, кандидат в олимпийскую сборную, учащаяся в одной параллели с Нагаторо. Появляется в 58 главе манги. В детстве она и Нагаторо вместе занимались дзюдо, где Нагаторо её постоянно побеждала, но благодаря своему усердию Орихара постепенно стала лучше, а Нагаторо после поражения от неё бросила занятия единоборствами. При этом Орихара не подозревала о затаённой Нагаторо обиде, и всегда относилась к ней очень дружелюбно. Когда Нагаторо возобновила занятия дзюдо, Орихара вместе с Гамо-тян стала поддерживать и поддразнивать её по поводу отношений с сэмпаем.

 
 Двоюродная сестра Главы клуба рисования, которая переходит в старшую школу в начале нового учебного года (82 глава манги). Была с сэмпаем в одном клубе рисования, когда они учились в средней школе. Поддерживает сэмпая в отношениях с Нагаторо и помогает ему советами, хотя Нагаторо относится к ней с подозрением из-за боязни, что сэмпай проявит к Суномии романтический интерес.

 
 Брат Нагаторо, средний ребёнок в семье. Один из персонажей оригинального веб-комикса 2011 года, в манге упоминается в главе 16 и появляется в главе 93. Несмотря на хулиганский вид, он спокойный, дружелюбный и расслабленный молодой человек, который заботится о своей младшей сестре, хотя периодически её подкалывает. При первой встрече сэмпай принимает его за бойфренда Нагаторо, из-за чего испытывает ревность. В 104 главе намекается, что он является объектом романтического интереса Гамо-тян. В первоначальном веб-комиксе его зовут Итиро («一郎», дословно «первый сын»), но в манге его имя Таига Нагаторо.

Медиа

Манга 
Публикация манги началась автором на сайте Pixiv. Первые иллюстрации с Нагаторо появились 16 августа 2011 года.

Манга Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro начала публикацию в журнале Magazine Pocket издательства Kodansha с 1 ноября 2017 года. Первый том манги был выпущен в печать под импринтом Shonen Magazine Comics издательства Kodansha 9 марта 2018 года. Релиз второго тома манги состоялся 8 июня 2019 года. В дополнение к стандартному изданию существует также специальное издание, содержащее работы нескольких других художников.

Северо-американским лицензиатом этой манги стала Vertical; первый том манги на английском языке был выпущен в ноябре 2019 года.
Список томов манги

Аниме 
Аниме-адаптация манги была анонсирована 2 июля 2020 на обложке 9 тома манги. Режиссёром данной адаптации является Хирокадзу Ханаи, производством занялась студия Telecom Animation Film, сценарий был создан Таку Кисимото, дизайнером персонажей назначен Мисаки Судзуки, а музыка написана Gin. Начальную композицию данного аниме «EASY LOVE» исполнила Сумирэ Уэсака, также и озвучившая Нагаторо. Премьера аниме-адаптации, состоялась 11 апреля 2021 года. В 12 сериях сериала экранизированы события первых 6 томов манги, финальная серия вышла на экраны 27 июня 2021 года.

23 октября 2021 года было объявлено, что производство второго сезона получило зеленый свет. 

Премьера второго сезона состоялась 7 января 2023 года, и сезон активно находится в разработке, но уже студией OLM, Inc.

Критика 
Премьера аниме получила противоречивые отзывы. Нагаторо своими проделками дважды за первую серию доводит Наото до слёз и то, насколько зритель может принять подобные поддразнивания за флирт или сочтёт откровенным издевательством над героем, будет определяющим в его мнении о произведении.

Технически сериал выполнен великолепно: рисунок и освещение отличны, выражения лица Нагаторо переданы крайне живо. Игра актёров озвучивания крайне профессиональна, особенно отличилась Сумирэ Уэсака, озвучивавшая Нагаторо.

Примечания

Ссылки 
 Ijiranaide, Nagatoro-san на сайте Magazine Pocket
 Ijiranaide, Nagatoro-san в онлайн-магазине Kodansha
 Официальный сайт аниме Ijiranaide, Nagatoro-san